

Врублев — гміна в Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Врублев — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Врублев — село в гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Врублев — село в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства